Rokeby ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rokeby (New York), ID-Nr. 75001181
 Rokeby (Vermont), ID-Nr. 74000201
 Rokeby (King George County, Virginia), ID-Nr. 04001544
 Rokeby (Loudoun County, Virginia), ID-Nr. 76002109

Rokeby ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Baron Rokeby